Формование:
 Формование химических волокон
 Формовка — формование в металлургии и изготовлении железобетонных изделий